Squizzato ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Squizzato (* 1986), italienische Fußballspielerin
 Gilberto Squizzato (* 1949), italienischer Fernsehschaffender
 Laura Squizzato (* 1975), italienische Fernsehmoderatorin